Ліндсі Девенпорт була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Барбару Паулюс з рахунком 6–3, 7–6.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Анке Губер (чвертьфінал)
  Кіміко Дате (1-ше коло)
  Ліндсі Девенпорт (переможниця)
  Мері Джо Фернандес (2-ге коло)
  Барбара Паулюс (фінал)
  Наталі Тозья (чвертьфінал)
  Юдіт Візнер (півфінал)
  Сандрін Тестю (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Internationaux de Strasbourg 1996 Draw 

1996
Тур WTA 1996
1996 у французькому спорті